Eliášovka může označovat:

 Nejvyšší vrch (1 023,4 m n. m.) Lubovnianské vrchoviny, viz Eliášovka (1 023 m)
 Potok na horním Spiši, přítok Hraničnej, viz Eliášovka (potok)